Helga Pedersen kan syfta på:

 Helga Pedersen (dansk politiker)
 Helga Pedersen (norsk politiker)